Blankenburger See ist der Name folgender Gewässer:

 Blankenburger See (Oldenburg), Niedersachsen
 Blankenburger See (Uckermark), Brandenburg